

Atalaia est une municipalité de l'État d'Alagoas
Atalaia est une municipalité de l'État du Paraná
 Atalaia do Norte est une municipalité de l'État d'Amazonas

Atalaia, paroisse civile, située sur l'île de Fogo

Atalaia, paroisse civile de la municipalité de Gavião, située dans le district de Portalegre
Atalaia, paroisse civile de la municipalité de Lourinhã, située dans le district de Lisbonne
Atalaia, paroisse civile de la municipalité de Montijo, située dans le district de Setúbal
Atalaia, paroisse civile de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda
Atalaia, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova da Barquinha, située dans le district de Santarém
Atalaia do Campo, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco

Voir aussi

Homonymie de toponyme